Kai Lüftner (né en 1975), auteur, musicien et compositeur allemand
 Michael Lüftner (né en 1994), footballeur tchèque